San Mamés puede referirse a:

Santos 
 Mamés de Capadocia (259-275), mártir, santo católico - Festividad: 17 de agosto;

Toponimia

Divisiones administrativas 
Nombre exacto
 San Mamés, antiguo municipio integrado a mediados del siglo XIX en el de Navarredonda y San Mamés, Madrid.
 San Mamés , localidad del municipio de Navarredonda y San Mamés, Madrid.
 San Mamés, localidad del municipio de Polaciones, Cantabria; 
 San Mamés, en asturiano: Samamés , parroquia en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;

Nombre compuesto
 San Mamés de Abar, localidad de la provincia de Burgos;
 San Mamés de Tozo, localidad de la provincia de Burgos;
 San Mamés de Burgos, municipio de la provincia de Burgos;
 San Mamés de Aras, localidad del municipio de Voto, Cantabria;
 San Mamés de Meruelo, localidad del municipio de Meruelo Cantabria;
 San Mamés de la Vega, localidad de la provincia de León;
 San Mamés de Campos, municipio de la provincia de Palencia;
 San Mamés de Zalima, localidad de la provincia de Palencia;
 Cilleruelo de San Mamés, localidad de la provincia de Segovia;
 Navarredonda y San Mamés, municipio de la Comunidad de Madrid;

Estadios 
 Estadio de San Mamés de 1913, fue un estadio de Bilbao desde 1913 a 2013, para posteriormente ser demolido y sustituido por un estadio nuevo;
 Estadio de San Mamés de 2013, es un estadio de Bilbao inaugurado en 2013 en sustitución del anterior en el mismo terreno;

Lugares 
 Estación de San Mamés (Bilbao), Estación - intercambiador de San Mamés, metro de Bilbao, Cercanías RENFE Bilbao, EuskoTran, Termibus;
 San Mamés, barrio de la ciudad de León;
 San Mamés, barrio del municipio de Ciérvana, Vizcaya;

Iglesias 
 San Mamés mártir, iglesia parroquial de Villatuelda, Burgos;
 San Mamés, iglesia parroquial de San Mamés de Abar, localidad perteneciente al ayuntamiento de Basconcillos del Tozo, Burgos;
 San Mamés, iglesia parroquial de San Mamés de Burgos, municipio de la provincia de Burgos;
 San Mamés, iglesia parroquial de Manzanal de Arriba, Zamora;
 San Mamés, en Meruelo, Cantabria;
 San Mamés, en Cuerres, barrio de la parroquia de Collera, perteneciente al concejo de Ribadesella, Asturias;
 Ermita de San Mamés, en Navarredonda y San Mamés, Madrid;
 San Mamés y San Cayetano, en la localidad de San Mamés, perteneciente al municipio de Polaciones, Cantabria;
 Ermita de San Mamés de Aroche (Huelva) Siglo XIII, Junto al yacimiento romano de Arucci Turobriga (15-10 a.C.).